Чичикастла има више значења:

 Чичикастла (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чичикастла (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику